Ива́н Глушко́в:
 Глушков, Иван Васильевич (1918—1981) — Герой Советского Союза.
 Глушков, Иван Михайлович (1910 — 1984) — Полный кавалер ордена Славы.
 Глушков, Иван Николаевич (1873—1916) — русский учёный-геолог, специалист по технике бурения и эксплуатации нефтяных скважин.